Sanjiangkou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanjiangkou (köpinghuvudort i Kina, Fujian),
 Sanjiangkou (köping), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar